Alpenmilch steht für
 die Alpenmilch Salzburg Ges.m.b.H.
 die Allgäuer Alpenmilch GmbH, Herstellerin von Bärenmarke-Erzeugnissen
 einen früheren Namen der Berglandmilch eGen
 eine Marke der Maresi-Gruppe
 eine Schokoladensorte von Milka (Marke)
 eine Schokoladensorte von Ritter Sport